Pantelidis ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pantelidis (* 1962), griechischer Skirennläuferm 
 Pantelis Pantelidis (1983–2016), griechischer Sänger, Komponist und Liedtexter